Špalek může znamenat:
 masivní, obvykle dřevěná podložka na sekání dřeva, masa a jiných materiálů

příjmení
 Alois Špalek (1883–1940) – český architekt
 Jakub Špalek (* 1968) – český divadelník, herec a principál
 Jan Cyril Špalek (1570–1632) – senior Jednoty bratrské a spisovatel
 Martin Špalek – český trumpetista
 Milan Špalek (* 1966) – český rockový hudebník
 Nikolas Špalek (* 1997) – slovenský fotbalista
 Petra Špalková (* 1975) – česká herečka

jiný význam
 Špalková brzda

Související články 
 Špalíček
 Špalík